Лерумская коммуна () — коммуна в Швеции в лене Вестра-Гёталанд (Вестеръётланд). Административный центр — Лерум.

Площадь коммуны — 260 км², население — 39 070 (2013). Располагается к востоку от Гётеборга. По её территории проходит Западная железнодорожная магистраль и европейский маршрут E20.

В экономике коммуны преобладают мелкие предприятия. К числу крупных предприятий, расположенных в коммуне, относятся "BIM Kemi AB" (производство химикалий для целлюлозно-бумажной промышленности) и "Norlander Food AB" (ингредиенты и полуфабрикаты для хлебопекарен и кондитерских). Значительная часть населения коммуны работает в Гётеборге и Алингсосе.

Крупнейшие населённые пункты 
 Бьёрбухольм
 Гробу
 Лерум
 Толлеред
 Ульсторп
 Флуда
 Шёвик
 Эксерюд

Ссылки 
 Nationalencyklopedin

Коммуны Швеции